San Marcos (Califòrnia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 San Marcos (municipi de Guatemala)
 San Marcos (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Castell de San Marcos, fort de maçoneria als Estats Units 
 Cuevas de San Marcos, poble a la comarca de la Comarca Nororiental a la província de Màlaga (Andalusia)
 Departament de San Marcos, divisió administrativa a la regió sud-occidental de Guatemala 
 Universitat Nacional Major de San Marcos, universitat pública